L'English Premiership 2014-15, per ragioni di sponsorizzazione Aviva Premiership 2014-15, fu il 28º campionato nazionale inglese di rugby a 15 di massima divisione.
Tenutosi tra il 5 settembre 2014 e il 30 maggio 2015, vide la vittoria del , compagine londinese che si aggiudicò in tale occasione il suo secondo titolo di campione inglese.

Club partecipanti

Fase a girone unico

Risultati

Classifica

Playoff

Semifinali

Finale

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni